De Meiboomstoren was een toren in de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo.

Volgens de Stadsrekeningen van de gemeente Venlo, die zich bevinden in het Gemeentearchief Venlo, is de Meiboomstoren gebouwd in 1606. Waar de toren zich bevond of welke functie eraan was toegewezen blijft onduidelijk. Echter, aangezien de meiboom traditioneel in het Kloosterkwartier werd opgezet, heeft de toren mogelijk in de buurt van de Keulsepoort gelegen. Hier bevond zich echter ook al de Amonissetoren. Of hiermee dezelfde toren werd bedoeld, blijft eveneens onduidelijk.

Vestingwerk van Venlo